Перелік відеоігор які використовують серію ігрових рушіїв CryEngine розроблених компанією Crytek. Основна стаття про CryEngine дає додаткову інформацію про сам рушій та його версії.

CryEngine 1

CryEngine 2

CryEngine 3

CryEngine (3.6-4)

CryEngine V

Примітки

Посилання 
 

Списки відеоігор
Ігрові рушії розробки Crytek